Abbot kan hanvise til flere artikler:
 Abbot Kinney (1850-1920) - amerikansk udvikler og konservator

Steder
 Abbot (Maine) - by i Maine
 Abbots Creek - biflod til Back Creek i New Jersey
 Abbot (krater) - månekrater opkaldt efter Charles Greeley Abbot